Als Splatter werden verschiedene Kunstformen bezeichnet, bei denen die Darstellung von exzessiver Gewalt und Blut im Vordergrund steht, zum Beispiel in:
 Splatterfilmen
 Splatterromanen
 Splattertexten in der Musik
 Frequenz-Splatter in der Radiotechnik

Siehe auch
 Gore (Filmgenre)